Asola (India), een plaats in het Indiase unieterritorium Delhi
 Asola (Italië), een plaats en gemeente in de Italiaanse provincie Mantua